Marcus, keresztnév
 Marcus Marcus Miller stúdióalbuma

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Marcus (Dél-Dakota)
 Marcus (Illinois)
 Marcus (Iowa)
 Marcus (Washington)